CJB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto PEELAMEDU, Coimbatore, India